Uncie este un termen care se poate referi la:
 Uncie, o veche unitate de măsură pentru masă, folosită încă în unele țări
 Uncie, o monedă de bronz din Roma Antică
 Uncie lichidă, o unitate de măsură pentru volum utilizată în sistemul de unități imperial și în sistemul de unități american
 Uncie avoirdupois, o unitate de măsură pentru masă utilizată în Commonwealth și SUA
 Uncie troy, o unitate de măsură utilizată în țările anglo-saxone pentru cotația metalelor prețioase